Cool – miasto w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Parker
 Cool – singel Gwen Stefani
 Cool – singel Alesso
 Cool – singel Felixa Jaehna
 Cool – singel Jonas Brothers